George W. Johnson  – cantante statunitense
 George Johnson  – cestista statunitense (1947)
 George Johnson  – cestista statunitense (1948)
 George Johnson  – cestista statunitense (1956)
 George Johnson  – generale inglese
 George Johnson  – giocatore di football americano statunitense
 George Clayton Johnson  – scrittore statunitense
 George Johnson – doppiatore statunitense